Arjona, comune della Colombia nel Dipartimento di Bolívar
Arjona, comune della Spagna nella Provincia di Jaén